KVBG steht für:
 Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, deutsches Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung
 Vandenberg Air Force Base (ICAO-Code), US-amerikanische Luftwaffenbasis

Abkürzung